Депонирование ( — «кладу, оставляю») — процесс организованного хранения чего-либо:
 Депонирование ценностей
 Депонирование документов
 Депонирование микроорганизмов — долгосрочное гарантированное хранение микроорганизмов в специализированных хранилищах — депозитариях микроорганизмов. Как правило, ему предшествует регистрация микроорганизма в депозитарии, проверка его жизнеспособности и микробиологической чистоты.